La Coppa del mondo VIVA 2012 (ing. VIVA World Cup 2012), quinta edizione del torneo, si è svolta nel Kurdistan iracheno dal 6 al 9 giugno 2012. Il titolo è stato conquistato dalla selezione del paese organizzatore.

Formato 
Le squadre partecipanti, nove, il numero più alto raggiunto rispetto alle precedenti edizioni, sono divise in tre gironi da tre squadre ciascuno. Al termine degli incontri previsti per ciascun girone, si qualificano alla fase a eliminazione diretta (semifinali e finale) le prime classificate e la migliore seconda classificata.

Squadre partecipanti 

La  ha ritirato la propria partecipazione al torneo per "mancanza di presupposti organizzativi", dopo lo scandalo che ha coinvolto anche Renzo Bossi. La selezione delle  ha ritirato la propria partecipazione motivando con la propria opposizione all'affiliazione della nazionale del  all'NF-Board, ritenuta dai dirigenti una parte integrante del Regno delle Due Sicilie.

Città e stadi

Torneo

Fase a gruppi

Girone A

Girone B

Girone C

Classificazione seconde e terze

Fase finale

Torneo per il 5º posto

Spareggio

Semifinali 5º-8º posto

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Torneo per il 1º posto

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa del mondo VIVA
 Coppa del mondo femminile VIVA
 NF-Board
 Calcio indipendente dalla FIFA

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2012
2012